

Cinéma 
 Les Deux Chemins, film muet français réalisé par Albert Capellani, sorti en 1911 ;
 Les Deux Chemins, film muet français réalisé par Jean Hervé, sorti en 1918